Jakub Štěpánek – hockeista su ghiaccio ceco
 Ondřej Štěpánek – canoista ceco
 Radek Štěpánek – allenatore di tennis ed ex tennista ceco